

Polska 

 Romany – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Romany – dawny folwark, obecnie niewyodrębniona część wsi Romany
 Romany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno

Bułgaria 
 Roman – miasto w obwodzie Wraca

Białoruś 
 Romany – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Radoszkowice
 Romany – przystanek kolejowy w miejscowości Romany, w rejonie mołodeczańskim, w obwodzie mińskim
 Romany – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Bastuny

Zobacz też 
 Romany-Fuszki, Romany-Janowięta, Romany-Sebory, Romany-Sędzięta
 Romanki, Romankowo, Romanowo, Romanów, Romanówek, Romanówka